Гужва — украинская фамилия. Известные носители:

 Гужва, Игорь Анатольевич (род. 1974) — украинский журналист, телеведущий.
 Гужва, Николай Яковлевич (1914—1955) — Герой Советского Союза.